

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 5 podstawowych 
 Glinno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Walim 
 Glinno – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Glinno – kolonia w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Glinno – część wsi Juryszewo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Radzanowo
 Glinno – część wsi Miechucino, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Chmielno
 Glinno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl 
 Glinno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki

Jeziora w Polsce 
 Jezioro Glinno – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo;
 Jezioro Glinno – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim, w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca;
 Jezioro Glinno – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Stare Czarnowo;

Historyczna miejscowość 
 Glinno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Suchy Las

Zobacz też 
 Glinno Wielkie

Przypisy